Lune steht für:

 La Lune, Französisch für „Der Mond“

ist der Name folgender geographischer Objekte:
Lune (Weser), Nebenfluss der Weser in Niedersachsen und Bremerhaven
River Lune (Irische See), Meereszufluss in den nordwestenglischen Grafschaften Cumbria und Lancashire
River Lune (Tees), Nebenfluss des Tees in der nordostenglischen Grafschaft Northumbria
Lune River, Fluss auf der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien
Lune River (Ort), Ortschaft auf der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien

ist der Name von:
La Lune (Schiff), ein französisches Schiff
La Lune (Zeitschrift), ein satirische Zeitschrift

Siehe auch:
Lune (Musikerin), eine deutsche Sängerin